Скарп может означать:

 Скарп (река) (фр.) — река во Франции.
 Битва на Скарпе — часть битвы при Аррасе в 1917 году.
  — часть Стодневного наступления 26—30 августа 1918 года.
  — природный парк.
  — гора в Канаде.
  — необитаемый остров в архипелаге Внешние Гебридские острова в Шотландии.
 Р-36 (SS-9 Scarp) — стратегический ракетный комплекс.
  — сторожевой корабль, в составе Военно-морских сил США в 1917—1919 гг.
 Контрэскарп — искусственно срезанный край склона, обращенный к обороняющемуся.
 Эскарп — искусственно срезанный край склона, обращенный к противнику.

Фамилия 
 Скарп, Гуннар (1901—1955) — шведский шахматист.

См. также